Одиозный долг (также нелегитимный долг) (англ. odious debt), в международном праве — юридическая теория, которая гласит, что государственный долг, набранный режимом не в общенациональных целях, а для своей собственной поддержки, может не признаваться должником после свержения указанного режима. Такой долг считается долгом режима, а не страны.

Возникновение 
Доктрина впервые была сформулирована российским эмигрантом-правоведом Александром Заком и основывалась на прецеденте XIX века, а именно, отказе Мексики выплачивать долги, которые были созданы императором Максимилианом, а также на непризнании США долга Кубы, созданного в период испанского колониального правительства.

Так, Зак пишет:

Когда деспотический режим привлекает долг не для удовлетворения нужд и интересов государства, а лишь для своего собственного усиления, подавления восстания и т. д., данный долг является одиозным для населения такой страны. Этот долг не должен быть юридически обязывающим; это долг режима, персональный долг, который привлекал правитель и, следовательно, он прекращает существовать с падением режима. Причина, по которой данный долг не может быть атрибутирован самому государству состоит в том, что он не выполняет основное условие, необходимое для легализации долга, а именно, долг должен привлекаться и использоваться для удовлетворения интересов государства. Одиозный долг, который был привлечен и потрачен, с учетом знания кредитора, на цели противные, указанным выше, не является юридически обязывающим для нации (в тех пределах, в которых он ею был потрачен на правомерные цели), если она скинула указанный деспотичный режим.

Принятие 
Патрисия Адамс, Исполнительный директор Probe International, автор книги Odious Debts: Loose Lending, Corruption, and the Third World’s Environmental Legacy, поддерживает данную доктрину:

В аналитическом отчёте, выпущенном Институтом Катона, Адамс заявила, что долг, набранный иракским государством в период правления Саддама Хусейна, является одиозным.

Статья экономистов  и Майкла Кремера возродила интерес к данной доктрине, так как по их мнению, она может быть эффективно использована против диктаторов как один из видов санкций.

Применение 
В декабре 2008 года, Рафаэль Корреа, президент Эквадора, заявил, что государственный долг страны является одиозным, так как был создан предыдущим деспотическим и коррупционным режимом.

После революции в Гаити раздавались призывы признать долг прошлого диктатора одиозным. Так в феврале 2008 года, резолюция в поддержку указанной инициативы набрала 66 голосов в Сенате США.

См. также 
 Государственный долг
 Внешний долг

Примечания

Ссылки 
 Odious Debts and Global Justice 
 Probe International — Odious Debts
  
 Cato Institute Policy Analysis no. 526 «Iraq’s Odious Debts» by Patricia Adams
 Odious Debt in Haiti
 Jubilee Fact Sheet on Haiti’s Debt
 Odious Debt by Seema Jayachandran and Michael Kremer
 Ecuador defaults on foreign debt 

Макроэкономика
Долг
Право